Erstes Haus steht für bestimmte Adelsfamilien:
Erstes Haus Anjou 
Erstes Haus Avaugour
Erstes Haus Itter
Erstes Haus Salisbury
Erstes Haus Valois